Der Rajon Kiwerzi (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Kiwerzi.

Geographie 
Der Rajon lag im Südosten der Oblast Wolyn und grenzte im Norden an den Rajon Manewytschi, im Osten an den Rajon Kostopil (in der Oblast Riwne), im Südosten an den Rajon Riwne (Oblast Riwne), im Süden an den Rajon Mlyniw (Oblast Riwne), im Südwesten an den Rajon Luzk sowie im Nordwesten an den Rajon Roschyschtsche. Das Gebiet ist stark bewaldet und wird von vielen klein Flussläufen durchzogen.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Luzk und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 23. Januar 1957, als ihm das Gebiet des Rajons Olyka angeschlossen wurde, am 30. Dezember 1962 folgte der Rajon Zuman sowie Teile des Rajons Luzk. 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Luzk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde, 14 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 72 Dörfer

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Kiwerzi
Aufgelöst 2020
Rajon Luzk